Gammeltorv kan henvise til flere torve i Danmark:

 Gammeltorv (København) – Københavns ældste torv
 Gammeltorv (Sæby) – Sæbys ældste torv
 Gammeltorv (Aalborg) – Aalborgs ældste torv
 Gammeltorv (Slagelse) - Torv i Slagelse